

Населені пункти та їхні частини

 Ґліна — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ґліна — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґліна — село в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ґліна — село в гміні Медзна Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґліна — село в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґліна — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґліна — село в гміні Садлінкі Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Ґліна — частина села Ричиська в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґліна — лісова осада в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґліна — лісова осада в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Глина (Хорватія)

Примітки